Михаи́л Ма́ркин:
 Маркин, Михаил Александрович (род. 1971) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Маркин, Михаил Иванович (1913—1984) — советский моряк, спортивный тренер.
 Маркин, Михаил Михайлович (род. 1993) — российский футболист.
 Маркин, Михаил Семёнович (1899—1986) — советский партийный деятель.